Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Jatimekar (Cipeundeuy), een plaats in het regentschap Bandung Barat van de provincie West-Java
Jatimekar (Jatiasih), een plaats in het regentschap Kota Bekasi van de provincie West-Java
Jatimekar (Jatiluhur), een plaats in het regentschap Purwakarta van de provincie West-Java
Jatimekar (Situraja), een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java